Рокка-Калашио () — итальянский топоним.

 Рокка-Калашио — средневековый каменный замок в провинции Абруцци, Италия.
  — старинная деревня в провинции Абруцци, Италия.